Forneby kan syfta på:

 Forneby, Bollnäs kommun - en by i Bollnäs kommun
 Forneby, Sala kommun - en by i Sala kommun